Mario Negri (1891-1960) – imprenditore e filantropo italiano
 Mario Negri (1916-1987) – scultore italiano
 Mario Negri (n. 1950) – accademico italiano
Mario Negri – istituto di ricerche farmacologiche